Сергей Михайлович Макаров:
 Макаров, Сергей Михайлович (род. 1958) — советский хоккеист.
 Макаров, Сергей Михайлович (1940—2022) — советский и российский артист цирка, режиссёр.